Psychrosoma är ett släkte av mångfotingar. Psychrosoma ingår i familjen Vandeleumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Psychrosoma